Сезон ФК «Реал Мадрид» 2017—2018 - 114-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 87-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2017 до 30 червня 2018.

Гравці

Трансфери

Прийшли 

 Загальні витрати: €40.5M

Пішли 

 Загальний дохід: €141M

Чистий дохід:  €100.5M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Суперкубок Іспанії

Ліга чемпіонів УЄФА 

Реал розпочав змагання з групового етапу.

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Суперкубок УЄФА

Клубний чемпіонат світу

Статистика гравців

Статистика гравців 

|}

Голи 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2017, суперкубок Іспанії з футболу 2017 і клубний чемпіонат світу з футболу 2017.

«Сухі» матчі 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2017, суперкубок Іспанії з футболу 2017 і клубний чемпіонат світу з футболу 2017.

Дисциплінарні покарання 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2017, суперкубок Іспанії з футболу 2017 і клубний чемпіонат світу з футболу 2017.

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Real Madrid